Вульковский сельсовет — административно-территориальные единицы в Белоруссии:

 Вульковский сельсовет — в Дрогичинском районе Брестской области.
 Вульковский сельсовет — в Лунинецком районе Брестской области.